RC eller Rc kan syfta på

RC
 RC – nationalitetsbeteckningen för motorfordon från Taiwan
 RC-algoritm – en mängd av symmetriska krypteringsalgoritmer
 RC (artist) – en reggaertist
 RC Cola, amerikansk läskedryck

Rc
 Rc –  interaktiva skalet i operativsystemet Plan 9
 Rc-lok – en loktyp i Sverige